Карловщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Карловщина — деревня в Гольшанском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Карловщина — упразднённый в 2012 году хутор в Гольшанском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.

Примечания